Pella steht für:

 die Hauptstadt des makedonischen Reiches, siehe Pella (Pella)
 eine Stadt in Syrien, besser bekannt als Apameia am Orontes
 Pella (Jordanien), antike Stadt in Palästina, heute Dorf in Jordanien
 Titularbistum Pella
 Pella (Musikgruppe), slowenische Musikgruppe
 Pella Shipyard, eine Schiffswerft in Nordwestrussland
 Pella Sietas, ein Schiffbauunternehmen in Hamburg
 Pella (Staphylinidae), eine Gattung der Kurzflügler

weitere Orte:
 Pella (Piemont), italienische Gemeinde in der Provinz Novara
 Pella (Makedonien), Gemeinde in Griechenland
 Pella (Regionalbezirk), ein Regionalbezirk der griechischen Region Zentralmakedonien
 Pella (Iowa), Stadt im Marion County, Iowa, Vereinigte Staaten
 Pella (Wisconsin), Ort im Shawano County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Pella (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Pella (Nordkap), Ort in der Provinz Nordkap in Südafrika
 Pella (Nordwest), Ort in der Nord-Westprovinz Südafrikas
 Pella (Burkina Faso), Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso

Pella ist der Familienname folgender Personen:
 Catalina Pella (* 1993), argentinische Tennisspielerin
 Giuseppe Pella (1902–1981), italienischer Politiker
 Guido Pella (* 1990), argentinischer Tennisspieler
 Paul Pella (1892–1965), österreichischer Dirigent und Musikdirektor
 Roy Pella (* 1930), kanadischer Diskuswerfer

Siehe auch:
 Bella
 Pellat